Шулик — фамилия. Известные носители:
 Шулик, Мэттью
 Шулик, Николай Владимирович - телевизионный режиссёр, креативный продюсер, телеведущий.
 Шулик, Сеймур - канадский миллиардер и филантроп, активно финансирующий учебные заведения.

См. также 
 Шулика
 Шулико